Георги Кожухаров може да се отнася за:

 Георги Кожухаров, български възрожденски учител от Якоруда;
 Георги Кожухаров (1865 – 1947), български дипломат от Хасково.